

Personen 
 Jakob Wassermann (1873-1934), Duits schrijver
 Zbigniew Wassermann (1949-2010), Pools jurist en politicus

Overig 
 Wassermann (bunker), een type bunker op de eilanden Terschelling en Schiermonnikoog